Sérgio Ferraz é um advogado brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e foi decano do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Foi presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, consultor jurídico do Ministério da Justiça e professor titular de Direito Administrativo da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É atualmente consultor jurídico e advogado militante.

Livros 
Autor de diversos livros, com destaque para os seguintes:

 Processo Administrativo (em co-autoria com Adilson Abreu Dallari). São Paulo: Malheiros, 2001, 244 p.(2ªed., 2006)
 Mandado de Segurança. São Paulo/SP: Malheiros, 2006, 461 p.
 Estatuto da Cidade (em co-autoria com Adilson Abreu Dallari - org.). São Paulo: Malheiros, 2ªed., 2006.

Depoimento em Vídeo 
 

Juristas do Rio de Janeiro
Professores da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Advogados do Rio de Janeiro (estado)